Kurie (von  „Rat“, „[Gerichts-]Hof“) bezeichnet:

 Römische Kurie, Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls
 Diözesankurie (bischöfliche Kurie), Verwaltungsapparat einer Partikularkirche
 Dompropstkurie, Verwaltungsapparat eines Dompropstes
 Kurie (Römisches Reich), Geschlechterverband im alten Rom
 Curia, Versammlungsgebäude des römischen Senats und ähnlicher Gremien in römischen Städten
 Kurienwahlrecht, in der frühen Neuzeit (im alten Deutschen Reich) eine Vereinigung mehrerer auf den Landtagen gemeinsam abstimmender Stände
 in Österreich einen Teil einer Vertretungskörperschaft, z. B.  die Studierendenkurie an einer Universität.
 Kurie (Gebäude), Wohngebäude eines Kanonikers, einer Stiftsdame, eines Dom- oder Stiftsherrn
 Kurie der freien Vereinigungen im Europäischen Kartellverband (EKV)

Kurie ist der Familienname von:
 Franz N. D. Kurie (1907–1972), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Curie
 Curia
 Kuria